Plosca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Plosca (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Plosca (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Plosca (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara

Siehe auch:
 Ploska